Église universelle peut désigner :
 L'Église catholique, venant du grec katholikos qui signifie « universel ».  
 L'Église en tant que celle qui regroupe toutes les Églises (catholiques, orthodoxes, protestantes... ). 
 L'Église universelle de Dieu, renommée Grace Communion International en 2009, une structure évangélique.
 L'Église universelle du royaume de Dieu (EURD), regroupement d'églises chrétiennes évangéliques, de courant néo-charismatique.

Références 

Homonymie